

Persone
 Alberto Paleari (1975) – scrittore italiano
 Alberto Paleari (1992) – calciatore italiano
 Francesco Paleari (1863-1939) – presbitero e predicatore italiano
 Franco Paleari (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Paleari (1941-2021) – ex calciatore italiano
 Michele Paleari (1900-1939) – calciatore italiano
 Pierangelo Paleari (1941) – politico italiano
 Roberto Paleari (1952) – ex cestista italiano
 Stefano Paleari (1965) – docente e ingegnere italiano

Altro
 Villa Paleari – villa di Desio, provincia di Monza e Brianza